The Firefly of Tough Luck, film américain de Mason Hopper sorti en 1917
 The Firefly, opérette de Rudolf Friml, créée en 1912
 The Firefly, film américain de Robert Z. Leonard sorti en 1937
 The Firefly, film américano-colombien d'Ana Maria Hermida sorti en 2015